

Населені пункти та їхні частини

 Феліцянув — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Феліцянув — село в гміні Колюшкі Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Феліцянув — село в гміні Осек-Мали Кольського повіту Великопольського воєводства
 Феліцянув — частина села Мішевко в гміні Бодзанув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Феліцянув — частина села Владиславув у гміні Владиславув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Феліцянув — частина села Злота в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Феліцянув — осада в гміні Ґоварчув Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки